Уча́н — фамилия, топоним, другие значения.

Персоналии:
 Учан, Дилара (род. 2002) — турецкая тяжелоатлетка.
 Учан, Мухаммед Зеки () — турецкий кёрлингист.
 Учан, Салих (род. 1994) — турецкий футболист, атакующий полузащитник.

Топонимы:
 Учан (五常市) — городской уезд города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Учан (武昌区) — район городского подчинения города субпровинциального значения Ухань провинции Хубэй (КНР).

Термины:
 Учан — новгородское плоскодонное парусно-гребное судно XIII—XV века.

Примечания